Elenco delle giocatrici convocate per la Coppa del Mondo di pallavolo femminile 2003.























Pallavolo nel 2003
Convocazioni alla Coppa del Mondo di pallavolo femminile